Усманское 1-е сельское поселение — муниципальное образование в составе Новоусманского района Воронежской области.

Административный центр — село Новая Усмань. Администрация сельского поселения расположена на ул. Ленина, д. 278.

В составе сельского поселения долгое время учитывалась только северная часть села, численность населения в обеих частях которого составляла  жителей (2010), тогда как в сельском поселении —  жителей (2010). Южная часть села учитывалась в составе Усманского 2-го сельского поселения. В январе 2021 года главой Новоусманского района Воронежской области Дмитрием Масловым предложено объединение двух сельских поселений, так как в соответствии с законодательством, населённый пункт может существовать в пределах только лишь одного муниципального образования. В результате объединения населения Усманского 1-го сельского поселения (12 945 чел.) и населения 2-го сельского поселения (20 597 чел.) общая численность сельского поселения должна составить 37 358 чел.

Законами Воронежской области от 25 февраля 2022 года № 3-ОЗ и № 4-ОЗ с 11 марта 2022 года объединено с Усманским 2-м сельским поселением.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 5 населённых пунктов (1 село, 2 посёлка и 2 деревни):
 село Новая Усмань
 посёлок Луч
 посёлок Нечаевка
 деревня Парусное
 деревня Подклетное

Примечания

Ссылки 
 Наше поселение Описание Усманского 1-го сельского поселения на сайте его администрации
 Усманское 1-е сельское поселение

Муниципальные образования Новоусманского района
Сельские поселения Воронежской области